Die Garmisch-Partenkirchen Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. März 1993 in Garmisch-Partenkirchen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Garmisch-Partenkirchen